Болесла́вский (, ) — украинская и польская фамилия. Известные носители:
 Болеславский, Исаак Ефремович (1919 — 1977) — советский шахматист, гроссмейстер.
 Болеславский, Ричард Валентинович (1889 — 1937) — польско-русско-американский актёр и режиссёр.
 Болеславский, Лев Ионович (1935 - 2013) - русский поэт.